Сен-Франсуа-Ксавьер () — станция линии 13 Парижского метрополитена в VII округе. Названа по католической церкви святого Франциска Ксаверия, расположенной рядом со станцией. На станции установлены автоматические платформенные ворота

История 
 Станция открылась 30 декабря 1923 года в составе участка Энвалид — Круа-Руж (закрыта в 1939 году), образовавшего первую очередь линии 10. 27 июля 1937 года, в результате реорганизации линий метро в левобережье Парижа, участок Энвалид — Дюрок отошёл к старой линии 14, которая, в свою очередь, 9 ноября 1976 года, после постройки перегона Энвалид — Шанз-Элизе — Клемансо была объединена с линией 13. В 2012 году на станции были установлены автоматические платформенные ворота.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (259 место по уровню пассажиропотока в Парижском метро)

Конструкция и оформление 
Односводчатая станция мелкого заложения, построенная по типовому парижскому проекту 1900—1952 годов с боковыми платформами. Стены и свод оформлены плиткой белого цвета. Название станции выложено белой плиткой на прямоугольнике с синим фоном. Под сводом над каждой платформой закреплены светильники карнизного типа.

Галерея

См. также 
 Сао Франсиско Ксавьер (станция метро) — станция метрополитена Рио-де-Жанейро, названная в честь того же человека.

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена VII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1923 году